Какараву () — ка, 14-я буква алфавита каннада, обозначает глухой велярный взрывной согласный. В лигатурах (самъйогах) пишется подстрочно без талекатту (верхней черты) , как например в слове санскрит ಸಂಸ್ಕೃತ

Огласовки: Ка — ಕ ಕಾ . Ки — ಕಿ ಕೀ . Ку — ಕು ಕೂ . Ке — ಕೆ ಕೇ . Кай — ಕೈ. Ко — ಕೊ ಕೋ . Кау — ಕೌ.

Отсутствие гласного: ಕ್ — к.

В грамматике:
 -ಕ್ಕೆ (-кке) — окончание (пратьяя) дательного падежа.
 кит- — уменьшительный префикс.
 келаге — пространственный послелог «под».
 кура — объединительный послелог «с».

Литература 
 Каннада-русский словарь. М. С. Андронов, М. А. Дашко, В. А. Макаренко Москва-1979

Ссылки 
 Лигатуры какараву

Каннада